Клиника:
 Клиника — лечебное учреждение, в котором наряду со стационарным лечением больных ведётся учебная и научная работа (например, Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
 Клиника (в диагностике) — комплекс клинических симптомов и жалоб больного, характерных для какого-либо заболевания и позволяющих выставить предварительный или окончательный диагноз.
 Юридическая клиника — учреждение, оказывающее бесплатные юридические услуги.
 «Клиника» — советская и российская группа, играющая в стилях трэш-метал и спид-метал.

В кино 
 «Клиника» — советский киноальманах 1984—1987 годов при участии «Мосфильма», «Беларусьфильма» и киностудии им. Максима Горького.
 «Клиника» — советский фильм 1987 года киностудии «Узбекфильм».
 «Клиника» () — американский комедийно-драматический телесериал 2001—2010 годов.
 «Клиника» — российский фильм 2006 года.
 «Клиника» () — австралийский фильм ужасов 2010 года.

См. также 
 Клинический
 Поликлиника